Reiserberg ist der Ortsname von
 Reiserberg (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern
 Reiserberg (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern

Reiserberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Reiserberg (Nordpfälzer Bergland) (460,0 m), Berg im Nordpfälzer Bergland westlich von Heiligenmoschel

Siehe auch:
 Reisenberg